Mackay, MacKay eller McKay kan syfta på:

 McKay – en pseudonym för Sune Waldimir
 Mackay (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet, även MacKay och McKay
 Mackay (klan) – en skotsk klan
 Mackay (auktor) –  beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Mackay
 Mackay, Idaho – en småort i Custer County, Idaho, USA
 Mackay, Queensland – en stad i Queensland, Australien
 Mackay Region – en region i Australien
 Mackay Point – udde i Antarktis
 Cape Mackay – en udde i Antarktis
 Lake Mackay – en uttorkad saltsjö i Australien
 Mount Mackay National Park – en park i Australien
 Mackay Creek – flera
 Mackay Island – flera
 Mount Mackay – flera

MacKay

 MacKay Lake – en sjö i Northwest Territories i Kanada
 MacKay Lake Brook – ett vattendrag i Kanada
 MacKay Peak – en bergstopp i Antarktis
 MacKay Brook – flera
 MacKays Brook – flera
 MacKay River – flera

McKay

 McKay Meadow Indian Reserve 4 – ett reservat i Kanada
 McKay Range – ett berg i Kanada
 Alexander McKay Lake – en sjö i Kanada
 Mount McKay Range – en militärbas i Kanada
 Donald McKay Lake – en sjö i Kanada
 Douglas McKay Lake – en sjö i Kanada
 Fort McKay 174 – ett reservat i Kanada
 Gordon McKay Lake – en sjö i Kanada
 Hugh McKay Lake – en sjö i Kanada
 John McKay Lake – en sjö i Kanada
 Mount Mckay – ett berg i Australien
 Mount McKay Range – en militärbas i Kanada
 Reginald McKay Lake – en sjö i Kanada
 West McKay Lake – en sjö i Kanada
 William McKay Lake – en sjö i Kanada
 McKay Brook – flera
 McKay Creek – flera
 McKay Lake – flera
 McKay River – flera
 Mount McKay – flera